

Niemcy 
 Lippe – rzeka, dopływ Renu
 Lippe – powiat w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Lipno

Osoby 
 Anton Lippe – niemiecki ksiądz

Inne 
 Lippe – księstwo

Zobacz też 
 Minden-Lippe
 Schaumburg-Lippe